Уезд:

 Уезд — современная или бывшая территориально-административная единица (обычно 1 или 2-го уровня) в ряде стран.
 Уезд — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области Украины.